«По щучому велінню» — російська народна казка.
 «По щучому велінню» — радянський фільм 1938 року.
 «У деякому царстві» — радянський мультфільм 1957 року.
 «Казка про Ємелю» — радянський мультфільм 1938 року.
 «По щучому велінню» — радянський мультфільм 1970 року.
 «По щучому велінню» — радянський мультфільм 1984 року.
 «По щучому велінню» — музична казка на одну дію Марка Кропивницького.
 «По щучому велінню» — пісня Оксани Білозір, музика Ігора Білозора на слова Богдана Стельмаха.
 По щучому велінню  — популярний мем, фразеологізм, котрий виокремився із однойменної російської народної казки. Означає виконання якогось бажання чи задачі миттєво, без наполегливої праці та докладання зусиль. Приклад: (Старшина:) Щоб через півгодини коні були перед порогом! Чуєш? Щоб мені по щучому велінню! (М. Кропивницький).

Джерела 

  Фразеологічний словник української мови 
  По щучому велінню?
  Цікава фразеологія 
 Російсько-український словник фразеологізмів (сталих виразів) онлайн
 По щучьему веленью Фильм. 1938 г. СССР.
 Марко Кропивницький. «По щучому велінню». Книга для дітей з ілюстраціями Анатолія Базилевича. Київ, «Веселка», 1967. 
 Кропивницький Марко. ПО РЕВІЗІЇ.Етюд в 1-й дії 
 Оксана Білозір. По щучому велінню